Бори́с Никола́евич Петро́в (, Смоленск — , Москва) — советский учёный в области автоматического управления, академик АН СССР (1960; член-корреспондент 1953), Герой Социалистического Труда (1969). Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.

Один из основоположников советской космонавтики, работавший с ведущими деятелями ракетостроения и космонавтики: С. П. Королёвым, В. П. Глушко, М. К. Янгелем, В. Н. Челомеем, В. Ф. Уткиным, М. Ф. Решетнёвым, В. П. Мишиным, Н. А. Пилюгиным.

Биография 

Родился в городе Смоленске. Отец работал бухгалтером, умер в 1929 году. Мать — врач, погибла в 1919 году, заразившись сыпным тифом во время борьбы с эпидемией.

 После окончания средней школы (февраль 1930 года) сделал попытку поступить в Московский энергетический институт, но у него не приняли документы, поскольку он был из семьи служащих. Для получения рабочего стажа он полгода работал счетоводом в колхозе. Осенью приехал в Москву к сестре матери, поступил в ФЗУ завода имени С. Орджоникидзе, по окончании училища (1932) работал токарем по металлу в мастерских Центросоюза. В 1933 году поступил на электромеханический факультет Московского энергетического института (МЭИ). Среди его преподавателей был Болеслав Казимирович Буль.

 1939 Окончил МЭИ (с отличием). Руководитель дипломного проекта академик В. С. Кулебакин.
 1940—1946 старший научный сотрудник Института автоматики и телемеханики.
 С 1944 преподаватель кафедры «Автоматическое управление и стабилизация самолётов» Московского авиационного института (МАИ).
 1945 защитил диссертацию «Анализ автоматических копировальных систем» и, минуя степень кандидата наук, ему присвоили учёную степень доктора технических наук.
 1947—1951 директор Института автоматики и телемеханики.
 С 1948 профессор МАИ.
 С 1950 заведующий кафедрой МАИ.
 С 1951 заведующий отделом Института проблем управления АН СССР.
 С 1953 член-корреспондент АН СССР.
 С 1960 академик АН СССР.
 С 1963 Академик-секретарь Отделения механики и процессов управления АН СССР.
 С 1966 председатель Совета по международному сотрудничеству в области исследования и использования космического пространства при АН СССР (Совет «Интеркосмос»).
 Был одним из академиков АН СССР, подписавших в 1973 году письмо учёных в газету «Правда» с осуждением «поведения академика А. Д. Сахарова». В письме Сахаров обвинялся в том, что он «выступил с рядом заявлений, порочащих государственный строй, внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза», а его правозащитную деятельность академики оценивали как «порочащую честь и достоинство советского учёного».
 С 1979 вице-президент АН СССР.

Главный редактор журнала «Известия АН СССР. Техническая кибернетика» (ныне «Известия Академии наук. Теория и системы управления»), член редколлегий других журналов.

Действительный член Международной академии астронавтики (1971), член Чехословацкой, Венгерской, Болгарской и Польской академий наук.

Научная деятельность 
Основные труды по теории автоматического регулирования, теории инвариантности систем автоматического управления, самонастраивающимся системам, информационным проблемам теории управления, системам автоматического управления движущимися объектами. Результаты, полученные Петровым в теории автоматического управления сложными объектами, нашли широкое применение в ракетно-космической технике.

Создал метод структурных преобразований схем автоматических систем и разработал соответствующий математический аппарат — алгебру структурных преобразований. Провёл глубокие исследования в области методов интегрирования нелинейных дифференциальных уравнений («феномен Петрова»). Установил границы применимости метода Чаплыгина.

Один из основоположников теории инвариантности систем управления. Сформулировал критерий физической реализуемости условий инвариантности — принцип двухканальности Петрова.

 1950-е — 1960-е годы: поставил и провёл исследования в области теории и практики нелинейных сервомеханизмов. Вместе с учениками развил методы расчёта и исследования сервомеханизмов и осуществил передачу результатов специализированным КБ для последующей реализации.
 С 1955 года руководил разработкой методов построения нелинейных систем управления с переменной структурой, развитием методов синтеза и анализа таких систем.
 С 1956 года разарабатывал теорию систем управления космических аппаратов.
 В 1957 году возглавил работы по теории, проектированию и созданию беспоисковых самонастраивающихся систем (адаптивных систем с моделью). Руководил разработкой и созданием адаптивных систем управления для некоторых классов ракет Главного конструктора И. С. Селезнёва. В дальнейшем разрабатывал новое перспективное направление — теорию координатно-параметрического управления.
 1950-е годы: работал совместно с академиком С. П. Королёвым над системами регулирования для первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Часто принимал участие как консультант на заседаниях совета Главных конструкторов, возглавляемого С. П. Королёвым. В 1950—1951 годах совместно с сотрудниками получил первые конструктивные результаты в исследовании динамики жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) и его электронном аналоговом моделировании — выполненные исследования помогли найти способы борьбы с продольной неустойчивостью ракеты Р-7.

Гражданская деятельность 
Осуществил научную и гражданскую реабилитацию профессора Г. В. Щипанова, подвергшегося в 1939—1940 годах уничтожающей критике за статью по инвариантности.

Публикации 
Автор около 200 публицистических и научно-популярных статей по крупным научным проблемам, связанным с развитием автоматики, вычислительной техники, автоматизации эксперимента, программного управления космическими исследованиями.

Из книг:
 Петров, Борис Николаевич. Герметическая кабина, как объект регулирования давления и подачи воздуха [Текст] / Д-р техн. наук Б. Н. Петров, доц. канд. техн. наук Б. И. Якимов. - [Москва] : светолит. МСХ, 1947. - 27 с. : черт.; 21 см. - (Труды МАИ/ М-вы высш. образования СССР. Моск. ордена Ленина авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе; Вып. 11).
 Петров Борис Николаевич. Космические исследования и научно-технический прогресс. Москва. «Знание» 1971 г. 48 стр.
 Петров Б. Н., Воронов А. А. Техническая кибернетика.  - [Москва] : [б. и.], 1967. - 50 л.; 30 см.
 Многорежимные и нестационарные системы автоматического управления [Текст] / [Б.Н. Петров, А.Д. Александров, В.П. Андреев и др.]. - Москва : Машиностроение, 1978. - 239 с. : ил.; 22 см.  
 Исследования по теории многосвязных систем : [Сб. статей] / Ин-т пробл. управления(автоматики и телемеханики); [Отв. ред. Б. Н. Петров, М. В. Мееров]. - М. : Наука, 1982. - 151 с. 
 Бортовые терминальные системы управления : Принципы построения и элементы теории / Б. Н. Петров, Ю. П. Портнов-Соколов, А. Я. Андриенко, В. П. Иванов. - М. : Машиностроение, 1983. - 200 с. : ил.; 22 см.
 Навигационное обеспечение полета орбитального комплекса "Салют-6" - "Союз" - "Прогресс" / [И. К. Бажинов, В. П. Гаврилов, В. Д. Ястребов и др.]; Отв. ред. Б. Н. Петров, И. К. Бажинов. - М. : Наука, 1985. - 375 с. : ил.; 25 см.;
 Системы автоматического управления объектами с переменными параметрами / [Б. Н. Петров, Н. И. Соколов, А. В. Липатов и др.]. - М. : Машиностроение, 1986. - 253,[1] с. : ил.; 22 см.;

 Сборник избранных трудов
 Петров, Борис Николаевич. Избранные труды : в 2 т. / АН СССР, Отд-ние механики и процессов управления, Ин-т пробл. управления (автоматики и телемеханики) ; [Сост. И. А. Петрова ; Ред. Л. Г. Никольская ; Редкол. : О. М. Белоцерковский и др.]. - Москва : Наука, 1983. - [1] л. портр.; 22 см. 

 Некоторые отчёты
 Петров, Борис Николаевич. Об основных научных результатах в области механики и процессов управления за 1975 г. [Текст] : Докл. акад.-секр. Отд-ния механики и управления АН СССР акад. Б. Н. Петрова Общему собранию Отд-ния 15 марта 1976 г. / АН СССР. Отд-ние механики и процессов упр. - Москва : [б. и.], 1976. - 43 с.; 26 см. 
 Петров, Борис Николаевич. Космические исследования и научно-технический прогресс / Б. Н. Петров, акад. - Москва : Знание, 1971. - 48 с. : ил.; 21 см. 
 Петров, Борис Николаевич. Отчёт о командировке в Италию для участия в работе III Международной конференции по космической технике / АН СССР. ВИНИТИ. - Москва : ВИНИТИ, 1971. - 47 с.; 29 см. 
 Петров, Борис Николаевич. Отчёт о командировке в США [для участия в XXVII конгрессе Международной астронавтической федерации. 10-16 окт. 1976 г. Анахейм] [Текст] / АН СССР. ВИНИТИ. - Москва : [б. и.], 1977. - 69 с.; 21 см.
 Петров, Борис Николаевич. Отчёт XXVIII Конгресса Международной астронавтической федерации / Акад. Б.Н. Петров. - Москва : [б. и.], 1978. - 48 с.; 27 см.

Книги о научном вкладе Б.Н. Петрова 
 Курдюков, Александр Петрович. Академик Борис Николаевич Петров / А. П. Курдюков, В. Ю. Рутковский ; под ред. С. Н. Васильева ; Российская акад. наук, Ин-т проблем управления им. В. А. Трапезникова. - Москва : Наука, 2013. - 184, [2] с. : ил., цв. ил., портр., факс.; 22 см.; ISBN 978-5-02-038088-2

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1969)
 5 орденов Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Красной Звезды
 Ленинская премия (1966)
 Государственная премия СССР (1972)
 Золотая медаль Национального центра космических исследований Франции

Память 

 В ноябре 1980 года вышло постановление Правительства об увековечении памяти Б. Н. Петрова; Президиум АН СССР учредил золотую медаль имени Б. Н. Петрова (с 1993 года — премия), присуждаемую за выдающиеся работы в области теории и систем автоматического управления, а также в области экспериментальных исследований по освоению космического пространства
 В 1983 году была выпущена почтовая марка СССР, посвящённая Петрову.
 Мемориальные доски в память Бориса Николаевича Петрова установлены на зданиях Института проблем управления и Московского авиационного института.
 Музей академика Б. Н. Петрова в средней школе 20 (Ныне МБОУ лицей № 1 имени академика Б.Н Петрова)

 Именем Б. Н. Петрова названы:
 Площадь академика Петрова (Москва).
 Улица академика Петрова (Смоленск).
 Научно-исследовательское судно (Академии наук) Академик Борис Петров.
 Одна из аудиторий Московского авиационного института академии наук.
 МБОУ лицей № 1 (Имени академика Б. Н. Петрова)

Примечания

Литература 
 
 Курдюков А. П., Рутковский В. Ю. Академик Борис Николаевич Петров. — М.: Наука, 2013. — 186 с., ио., 1000 экз., ISBN 978-5-02-038088-2

Ссылки 
 
 Б. Н. Петров  на сайте Института проблем управления имени В. А. Трапезникова.
 Научные труды  // на Math-Net.Ru
 Б. Н. Петров  в Энциклопедии космонавтики.
 
 Произведения Петровых, Борисов Николаевичей  в каталоге РГБ (в каталоге много полных тёзок Б.Н. Петрова, учитывать и отмечать что сотрудники РГБ за редкими исключениями затруднились).

Физики России
Физики СССР
Выпускники МЭИ
Преподаватели Московского авиационного института
Популяризаторы науки
Авторы научно-популярной литературы
Вице-президенты РАН
Физики XX века
Сотрудники ИПУ РАН
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Иностранные члены Болгарской академии наук
Иностранные члены Польской академии наук
Иностранные члены Чехословацкой академии наук
Почётные члены Венгерской академии наук
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены Международной академии астронавтики
Интеркосмос